Het WTCC seizoen 2013 was het tiende seizoen van het World Touring Car Championship, en het negende seizoen na de terugkeer van het kampioenschap in 2005. Het kampioenschap bestond uit 24 races, verdeeld over 12 raceweekenden. De verdedigend kampioen bij de coureurs is Rob Huff, verdedigde zijn titel bij het team ALL-LINKL.COM Münnich Motorsport. De winnende constructeur van 2012, Chevrolet, mocht zijn titel niet verdedigen aangezien zij geen fabriekssteun meer kregen.

Met een derde plaats in de eerste race in het tiende raceweekend op het Suzuka International Racing Course behaalde Yvan Muller de titel. Hij liet hiermee zijn concurrent Gabriele Tarquini achter zich. Honda behaalde de titel bij de constructeurs.

Teams en coureurs

Kalender

Kampioenschap

Puntensysteem

 1 tot en met 5 betekent dat deze deelnemers de 1e tot de 5e plaats behaalden in de kwalificatie.

Rijders

Constructeurs

Independents

Eurosport Asia Trophy

2013
Autosport in 2013